

Сабанчино — присілок, Кіясовський район, Удмуртія
 Сабанчино — село, Яльчицький район, Чувашія

Див. також 
 Сабанчі